Groot Begijnhof Sint-Elisabeth (Gent)
 Groot Begijnhof Leuven
 Groot Begijnhof Mechelen
 Groot Begijnhof Sint-Amandsberg
 Groot Begijnhof van Brussel
 Sint-Jan Baptist ten Begijnhofkerk, de kerk van het voormalige Groot Begijnhof in Brussel